Havsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Havsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (8,94 ha)
Stora Havsjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (88,1 ha)
Havsjön, Halland, sjö i Halmstads kommun,  (17,1 ha)
Havsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (8,88 ha)
Lille Havsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (10,7 ha)
Stora Havsjön, Västergötland, sjö i Tidaholms kommun,  (21 ha)
Stora Havsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (73,9 ha)
Lilla Havsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (29,6 ha)
Norra Havsjön, sjö i Torsby kommun,  (38,7 ha)
Stora Havsjön, Värmland, sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (74,1 ha)
Södra Havsjön, sjö i Torsby kommun,  (82,8 ha)
Havsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (71,1 ha)

Se även
Havtjärnen
Havstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn